Vulnerable – singolo di Tinashe, pubblicato nel 2015,
Vulnerable – album dei The Used, pubblicato nel 2012,
Vulnerable – singolo di Secondhand Serenade, pubblicato nel 2007,
Vulnerable – album di Tricky, pubblicato nel 2003,
Vulnerable – album di Marvin Gaye, pubblicato nel 1997,
Vulnerable – singolo di Roxette, pubblicato nel 1995.